Il doppio  dell'Oberstaufen Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Andrei Dăescu e Florin Mergea erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Dominik Meffert e Philipp Oswald hanno battuto in finale Stephan Fransen e Artem Sitak 6–1, 3–6, [14–12].

Teste di serie

  Andreas Siljeström /  Igor Zelenay (semifinali)
  Dominik Meffert  /  Philipp Oswald (Campioni)

  Colin Ebelthite /  Lee Hsin-han (quarti di finale)
  Stephan Fransen /  Artem Sitak (finale)

Tabellone

Note 
 

Oberstaufen Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013